Peter Cramer ist der Name folgender Personen:

* Peter Cramer (Maler) (1726–1782), dänischer Maler 
 Peter Cramer (Geologe) (1910–2003), deutscher Geologe
 Peter Cramer (Jurist) (1932–2009), deutscher Jurist
 Peter Cramer (Rennfahrer), deutscher Rennfahrer 
 Peter Josef Cramer von Clauspruch (1752–1820), deutscher Priester

Siehe auch:
 Peter Kramer (* 1933), deutscher Physiker